Роберт Лоуэлл «Робин» Мур (,  — ) — американский писатель, ветеран войны. Его официальная история «Зеленых беретов» была американским бестселлером. Он автор множества книг в жанре документального романа, включая «Французский связной», который явился основой оскароносного одноименного фильма.

Артур Хейли своим литературным предшественником считал Робина Мура.

Библиография 
 The Devil To Pay (ISBN 1-879915-02-2)
 The Green Berets (ISBN 0-312-98492-8)
 The French Connection: A True Account of Cops, Narcotics, and International Conspiracy (ISBN 1-59228-044-7)
 The Happy Hooker: My Own Story (with Xaviera Hollander) (ISBN 0-06-001416-4)
 Mafia Wife (with Barbara Fuca) (ISBN 0-02-586180-8)
 Search and Destroy (ISBN 0-89516-048-x)
 Pitchman (1966)
 The Country Team (1970)
 The Khaki Mafia (1971) (with June Collins)
 Court Martial (1972) (with Henry Rothblatt))
 The Fifth Estate (1973)
 The Family Man (1974) (with Milt Machlin)
 The London Switch (1974) (with Al Dempsey)
 The Italian Connection (1975) (with Al Dempsey)
 The Set Up: The Shocking Aftermath To The French Connection (1975) (with Milt Machlin)
 Hotel Tomayne (1976)
 The Season (1976) (with Patricia Hornung)
 Dubai (1976)
 The Pearl Harbor Cover-Up (1976) (with Frank Schuler)
 The Terminal Connection (1976)
 Valency Girl (1976) (with Susan Deitz)
 Phase of Darkness (1976) (with Al Dempsey)
 The Establishment (1976) (with Harold Shumate)
 The Death Disciple (1977) (with Gerald G Griffin)
 Our Missile’s Missing (1977) (with Stan Gebler Davies)
 Combat Pay (1977)
 The Washington Connection (1977)
 The Big Paddle (1978)
 The Black Sea Caper (1978) (with Hugh McDonald)
 Chinese Ultimatum (1978) (with Edward McGhee)
 Caribbean Caper (1978)
 Death Never Forgets (1978)
 Diamond Spitfire (1978)
 Red Falcons (1978) (with Al Dempsey)
 The Cobra Team (1978) (with Edward E Mayer)
 The Last Coming (1978) (with Gerald G Griffin)
 The Treasure Hunter (1979) (with Howard Jennings)
 The New York connection (1979)
 Only the Hyenas Laughed (1980) (with Neville H Romain)
 The Gold Connection (1980) (with Julian Askin)
 Compulsion (1981)
 London Connection (1981) (with Al Dempsey)
 Fast Shuffle (1981) (with Sidney Levine)
 Black Sea Connection (1981) (with Hugh McDonald)
 The Tales of Green Beret (1985)
 Force Nine (1986)
 The White Tribe (1991) (with Barbara Fuca)
 The Moscow Connection (1994)
 The Sparrowhook Curse (1996)
 Encounter on the Moon (1996)
 Area 51 (1997)
 Hercules: Hero of the Night Sky (1997)
 The Accidental Pope (2000) (with Ray Flynn)
 React : CIA Black Ops (2004) (with Chuck Lightfoot)
 The Singleton: Target Cuba (2004) (with Jeff Lambert)

Ссылки 

Писатели США
Авторы детективной прозы
Лауреаты премии «Золотая малина»
Похороненные на кладбище «Сонная лощина» (Конкорд)

Примечания 

Выпускники Школы Белмонт Хилл
Выпускники Мидлсекской школы